Винсент Селлаэр (; 1490 — 1564) — фламандский художник эпохи Возрождения.

Галерея 

Художники Нидерландов